Dinastia dels Habsburg, família de l'aristocràcia europea, ja que des de 1291 i fins a 1918 tingueren de forma ininterrompuda el poder en una gran extensió de territoris del continent 
 Imperi Habsburg, països i províncies que van ser governats per la branca austríaca menor de la Casa d'Habsburg fins a 1780 i després per la branca successora Habsburg-Lorena fins al 1918
 Habsburg (Argòvia), petita localitat suïssa al cantó d'Argòvia